Сес — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
  — река во Франции
 Сес — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

См. также 
 Сес-Салинес
 Сес-Игол
 Большой Сес-Игол
 Малый Сес-Игол